Beleznay János (1673–1754) kuruc ezredes, majd császári-királyi tábornok
 Beleznay János (1937) mezőgazdasági gépészmérnök, gazdasági mérnök